Каймак (от ) — молочный продукт, обычно густые сливки (консистенции от сметаны до сливочного масла).

Этимология 
Происходит из турецкого, азербайджанского, крымскотатарского, татарского, казахского «густая варёная сметана; сливки (снятые с варёного молока)».

История и приготовление каймака 

Большинство исследователей считают каймак национальным продуктом тюркоязычных народов. Так, каймак пользуется большой популярностью у киргизов, казахов, узбеков, татар, башкир и крымских татар; также его употребляют таджики. Для приготовления каймака цельное свежее молоко с вечера кипятят 1−2 минуты, ставят на холод, закрывают крышкой и через сутки снимают с поверхности молока сливки с молочными пенками, которые подают к столу с горячими лепешками. В киргизской кухне каймак считается одним из первых продуктов, полученных человеком из цельного молока. Такой каймак нельзя путать со сметаной, в отличие от которой он не является кисломолочным продуктом.

Каймак популярен и на Балканах, там существует своя технология его приготовления. С молока в течение довольно долгого времени снимают сливки и перекладывают их слоями в глиняную тарелку, после чего несколько дней его держат в тепле. В результате образуется густой каймак тёмно-кремового, чуть желтоватого цвета. В Черногории каймак дополнительно подсаливают. В Болгарии, Румынии и Молдавии каймаком называют тонкий слой жирных «пенок», который образуется на поверхности кипячёного молока.

В Турции традиционно каймак подается с хлебом и мёдом на завтрак и с традиционными турецкими сладостями, а также используется в приготовлении некоторых блюд.

Донской казачий каймак — это снятые запечённые пенки с охлаждённого, жирного молока. Каймак бывает разной консистенции, также отличаться может по цвету и вкусу.

Каймак готовят как из парного молока, так и из кипячёного. Изобретение сепаратора облегчило и ускорило процесс приготовления каймака.

Употребляют каймак с хлебом, подают к чаю или используют для приготовления различных блюд, например гурьевской каши, которая упоминается ещё в старорусских кулинарных книгах.

Свойства 
Несмотря на то, что жирность каймака очень высокая (около 40 %), он является весьма полезным продуктом. Помимо вкусовых особенностей, каймак обладает также и особой микрофлорой, что превращает его в полезный продукт, особенно для тех, кто трудно переносит обычные жиры.

Полезен каймак в период быстрого роста, при беременности и лактации.

В польской кухне 
В польской кухне словом :pl:Kajmak называют варёную сгущёнку.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Молочные продукты
Азербайджанская кухня
Албанская кухня
Афганская кухня
Башкирская кухня
Болгарская кухня
Боснийская кухня
Иранская кухня
Индийская кухня
Казахская кухня
Киргизская кухня
Крымскотатарская кухня
Караимская кухня
Македонская кухня
Пакистанская кухня
Сербская кухня
Таджикская кухня
Татарская кухня
Турецкая кухня
Узбекская кухня
Хорватская кухня
Черногорская кухня